Rotor bezeichnet:

 eine sich drehende Luftwalze auf der windabgewandten Seite eines Bergkamms, siehe Leewelle
 RotoR, eine Musikgruppe aus Berlin
 Rotor Wolgograd, ehemaliger russischer Fußballverein
 rotor (Kunstverein), ein Verein für zeitgenössische Kunst in Graz
 R.O.T.O.R., einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1987
 Rotation eines Vektorfeldes in der Mathematik
 ROTOR, ein ehemaliges Radarprojekt in Großbritannien im Kalten Krieg

Technik:
 Rotor, der rotierende Teil einer Maschine
 Darrieus-Rotor, eine Windturbine für Windkraftanlagen mit vertikaler Rotationsachse
 Savonius-Rotor, ebenfalls eine Windturbine mit vertikaler Rotationsachse
 Hauptrotor eines Hubschraubers
 Flettner-Rotor, ein alternativer aerodynamischer Antrieb in Form eines der Windströmung ausgesetzten, rotierenden Zylinders
 den Teil einer Automatikuhr, der diese mithilfe von Lageänderung und Gravitation aufzieht
 Rotor Motive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rotor (Fahrradhersteller)
 Rotor (Kraftwerk), ein kleiner im Fluss schwimmender Kraftwerkstyp

Rotor ist der Familienname folgender Personen:
 Gavino Rotor (1917–2005), Orchideenforscher

Siehe auch: